William Howard Taft – 27. prezydent USA
 Helen Taft – pierwsza dama USA
Miejscowości w USA:
 Taft – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
 Taft – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Orange
 Taft – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii St. Charles
 Taft – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Muskogee
 Taft – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie San Patricio
 Taft – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
Gminy w USA:
 Taft (ang. Taft Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
 Taft (ang. Taft Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor